Suma Independència (Suma Independencia) (SI) es un movimiento social y político de carácter transversal que busca alcanzar una mayoría parlamentaria para proclamar la independencia de Cataluña.

Objetivos 
Suma Independència pretende la unidad de todos los independentistas en una gran coalición, haciendo un llamamiento a todos los partidos políticos y asociaciones independentistas para que dejen de lado sus estrategias de partidos y pongan como prioridad la liberación nacional catalana. Suma Independència no pretende presentarse a las elecciones, sino la creación de una alternativa política, en formato de gran coalición independentista, donde confluyan el máximo número de organizaciones, partidos y personas a título individual que defiendan el independentismo.

Relación con grupos políticos independentistas 
A pesar de que Suma Independència aún se encuentra en un estado embrionario, ya ha empezado el periodo de contactos y conversaciones con diferentes partidos y asociaciones para explicar su proyecto, ante la expectativa que tiene todo el territorio

Uno de los contactos que más se ha trabajado es el de Reagrupament, si bien todavía sin frutos concretos. Hay que tener presente que el planteamiento ideológico de Suma Independència no es el mismo que el de Reagrupament, aunque se pueden parecer en el fondo, hasta el punto de que Enric Canela, promotor de Suma Independència, manifestó en público su posición favorable al acuerdo electoral. Incluso los vínculos entre ambas organizaciones son notables, teniendo presente su afinidad ideológica. Así, algunas personas han mostrado su apoyo a las dos organizaciones, como el historiador Francesc Xavier Hernàndez o el filólogo Xavier Rull, y colaboradores de la plataforma Deu Mil a Brussel·les, promovida por Enric Canela, son miembros de Reagrupament, como es el caso de Manel Bargalló.

El 19 de julio, formó parte de una reunión de diversos partidos y colectivos independentistas, junto con Bloc Sobiranista Català, el CADCI, el Cercle Català de Negocis, Crida per la Terra, CUP de Arenys de Munt, Democràcia Catalana, Els Verds i Alternativa verda, Estat Català, Força Catalunya, Partit Republicà Català, Reagrupament, y Unitat Nacional Catalana, con el mismo fin de sopesar la presentación de una coalición soberanista de cara a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2010.

Finalmente, el 31 de agosto de 2010 se anunció que Suma Independència se sumaba al proyecto de Reagrupament, no sin la oposición de algunos de sus miembros.

Orígenes y apoyos 
Los promotores del manifiesto son Enric Canela, promotor de la plataforma Deu Mil a Brussel·les, y del Círculo de Estudios Soberanistas; Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció; Josep Maria Ximenis, artífice de la consulta sobre la independencia de Cataluña en Arenys de Munt; Josep Dalmau; Enric Fontanals; Robert Bonet y algunas personas más. El manifiesto de apoyo a este movimiento se presentó el 17 de diciembre de 2009 en la sala de actos del Colegio de Periodistas de Cataluña.

El manifiesto alcanzó en un mes el apoyo de más de dos mil personas. Entre los apoyos más destacados están los filólogos Joan Solà y Xavier Rull, el ingeniero Josep Amat, el físico Josep Enric Llebot, los escritores Isabel-Clara Simó y Enric Larreula, los historiadores Armand de Fluvià, Francesc Xavier Hernàndez, José María Murià y Jordi Bilbeny, el biólogo Joaquín Azcona, el ambientalista Martí Boada, el economista Lluís Alòs, el exdiputado Jaume Rodri y el editor Víctor Terradellas.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial

Organizaciones políticas de Cataluña
Independentismo catalán